Kontigué peut désigner :
 Kontigué, la commune rurale située dans le département de Godyr au Burkina Faso
 Kontigué, la commune rurale située dans le département de Gourcy au Burkina Faso
 Kontigué-Silmi-Mossi, la commune rurale située dans le département de Gourcy au Burkina Faso